Провинция Гипускоа входит в автономное сообщество Страна Басков и включает в себя 88 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Гипускоа также объединены в семь комарок: Толосальдеа (28 муниципалитетов), Гойерри (22),  (11), Сан-Себастьян (11),  (8),  (6) и Бахо-Бидасоа (2).

Провинция Гипускоа занимает площадь в 1997 км² и имеет население в 723 576 жителей (2019). Столица провинции — город Сан-Себастьян, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Гипускоа — Оньяте (107,31 км²), а самый маленький — Арама (1,32 км²). Территория провинции Гипускоа также включает три местных территориальных образования, которые не имеют юридического статуса муниципалитета и не интегрированы ни в один муниципальный район:  (; ),  (; ) и  (; ).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Гипускоа, их названия на испанском и баскском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на статьи (на испанском языке) о соответствующих муниципалитетах в Баскской энциклопедии Ауньяменди (). Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте провинции Гипускоа указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Идьясабаль
 2 — Ормайстеги
 3 — Урречу
 4 — Вильяфранка-де-Ордисия
 5 — Эскиога-Ичасо
 6 — Астеасу
 7 — Сисуркиль
 8 — Берроби
 9 — Эрниальде
 10 — Гастелу
 11 — Сальдивиа
 12 — Абальсискета
 13 — Гаинса
 14 — Альсага
 15 — Исасондо
 16 — Легоррета
 17 — Альсо
 18 — Алегрия-де-Ория
 19 — Леабуру
 20 — Белаунса

Примечания

Ссылки 

 
 

Гипускоа
Гипускоа